L'unité urbaine de la Ferté-Bernard est une unité urbaine française qui fait partie du département de la Sarthe et de la région Pays de la Loire.

Données globales 
Dans le zonage de 2010, selon l'Insee, l'unité urbaine de la Ferté-Bernard est composée de trois communes, toutes les trois situées dans le département de la Sarthe, plus précisément dans l'arrondissement de Mamers. Elle est composée de deux communes après la fusion des communes de Cherré et Cherreau en Cherré-Au.

En 2020, à la suite d'un nouveau zonage, elle est composée des deux mêmes communes.

En , avec , elle représente la  unité urbaine du département de la Sarthe.

En 2019, sa densité de population s'élève à . Par sa superficie, elle ne représente que 0,73 % du territoire départemental mais, par sa population, elle regroupe 2,05 % de la population du département de la Sarthe.

Composition de l'unité urbaine en 2020 

Elle est composée des deux communes suivantes :

Évolution démographique

Pour approfondir

Articles connexes

Données générales 
 Unité urbaine
 Pôle urbain
 Aire urbaine (France)
 Liste des unités urbaines de France

Données démographiques en rapport avec l'unité urbaine de la Ferté-Bernard 
 Aire d'attraction de la Ferté-Bernard
 Arrondissement de Mamers

Données démographiques en rapport avec la Sarthe 
 Démographie de la Sarthe
 Unités urbaines dans la Sarthe
 Aires urbaines dans la Sarthe

Liens externes 
 Statistiques (dossier complet) en rapport avec l'unité urbaine de la Ferté-Bernard (72301). sur le site de l'Insee.

Références 

Unité urbaine dans la Sarthe